Zavod steht für:
 Závod (dt. Sawod), Gemeinde im Okres Malacky, Bratislavský kraj, Slowakei
 Závod (Ungarn) (dt. Seiwicht), Ort im Komitat Tolna, Region Südtransdanubien, Ungarn

Zavod ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Zavod (1945–2016), australischer Jazzpianist und Komponist

Siehe auch:
 Alexandrowski Sawod
 Nertschinski Sawod
 Gasimurski Sawod